Cottonwood é a designação coloquial da Populus seção Aigeiros (botânica)

E é um termo muito usado na designação de localidades:

Cottonwood (Alabama)
Cottonwood (Arizona)
Cottonwood (Califórnia)
Cottonwood (Colorado)
Cottonwood (Dacota do Sul)
Cottonwood (Idaho)
Cottonwood (Minnesota)
Cottonwood (Texas)

Ou ainda:
Cottonwood-Verde Village
Cottonwood Falls
Cottonwood Heights
Cottonwood Shores
Cottonwood West

Desambiguações de topônimos